Lengenfeld (Autriche), une commune de Basse-Autriche
 Lengenfeld (Saxe), une commune d'Allemagne
 Lengenfeld unterm Stein, une commune de Thuringe, Allemagne